Encore (; часто употребляется как междометие бис в качестве требования повторить исполнение музыкального произведения):

В музыке 
 Encore — пятый студийный альбом американского рэпера Eminem’a.
 Encore — второй сингл из этого альбома.
 Encore — восьмой студийный альбом британской ска-группы The Specials.
 Encore — концертный альбом и сборник всех клипов на DVD группы Scooter.
 Encore — второй концертный альбом немецкой группы электронной музыки Tangerine Dream.

В кино и литературе 
  — литературная премия.
  — кабельный телевизионный канал.
  — кинофильм (1951 год, Великобритания, по новеллам Сомерсета Моэма).
 Encore — кинофильм (1980 год, Гонконг).
  — кинофильм (1996 год, Франция, комедия).
 Encore (На бис) — эпизод телевизионного сериала «Закон и порядок» (1996 год, США, детектив).
  — телевизионный сериал (1998 год, США, ситком).
  — онлайн-журнал по театральной тематике (Великобритания).

В технике 
  — компьютерная программа (нотный редактор).
 Encore! Karaoke Player — компьютерная программа (воспроизведение музыкальных файлов).
 Adobe Encore — компьютерная программа (среда разработки интерактивных мультимедийных приложений).
 Buick Encore — марка автомобиля (2012 год).
  — марка автомобиля (1984 год).
  — компания по производству компьютеров, модель компьютера.
  — семейство микропроцессоров.
  — микроконтроллер.

В бизнесе 
  — компания розничной торговли.
  — сеть книжных магазинов.
  — финансовая корпорация.
  — отель и казино в Лас-Вегасе (США), расширение проекта Wynn Las Vegas.
  — авиакомпания.
 Encore Fitness — российская сеть премиальных фитнес-клубов.